

Geografia 
Italia
 Fontanelle – comune della provincia di Treviso
 Fontanelle – frazione di Arce in provincia di Frosinone
 Fontanelle – frazione di Atri in provincia di Teramo
 Fontanelle – frazione di Boves in provincia di Cuneo
 Fontanelle – frazione di Campello sul Clitunno in provincia di Perugia
 Fontanelle – frazione di Lusiana Conco in provincia di Vicenza
 Fontanelle – frazione di Prato
 Fontanelle – frazione di Riccione in provincia di Rimini
 Fontanelle – frazione di Roccabianca in provincia di Parma
 Fontanelle – frazione di Teano in provincia di Caserta
 Fontanelle – frazione di Ugento in Provincia di Lecce
Fontanelle – località di Montichiari in provincia di Brescia
 Fontanelle – quartiere di Agrigento
 Fontanelle – quartiere di Pescara
Stati Uniti d'America
 Fontanelle – città della Contea di Adair, Iowa
 Fontanelle – comunità della Contea di Washington, Nebraska

Musica 
 Fontanelle – album delle Babes in Toyland del 1992